ENY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yan'an (Cina)